Dokkumergrootdiep, rivier bij Dokkum
 Grootdiep (Oosterwolde), riviertje bij Oosterwolde (Friesland)